Der Jeju United FC ist ein Fußballfranchise aus Jeju, Südkorea. Aktuell spielt das Franchise in der K League 1, der höchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte 
Ursprünglich wurde das Franchise 1983 unter dem Namen Yukong Elephants FC gegründet. In seiner Geschichte vollzog die Mannschaft mehrere Namensänderungen und Ortswechsel. So wurde der Club 1995 nach Bucheon verlegt und hieß ab 1997 Bucheon SK, spielte aber noch bis 2000 in einem Stadion in Seoul. Von 2000 bis 2006 trug die Mannschaft ihre Heimspiele in Bucheon aus. Es folgte der Umzug nach Jeju und die Umbenennung in Jeju United FC. Bis auf die Meisterschaft 1989 spielte das Franchise nie eine größere Rolle im südkoreanischen Fußball. In der Saison 2019 stieg Jeju United zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ab. Seit der Saison 2020 spielen sie deshalb in der K League 2.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Jeju-World-Cup-Stadion in Seogwipo aus. Es hat ein Fassungsvermögen von 35.657 Zuschauern. Das Stadion diente als Spielstätte für die Fußballweltmeisterschaft 2002 und für die U20-Weltmeisterschaft 2017.  

Das Design des Stadions wurde inspiriert durch die Vulkane der Insel mit einem Dach, das an die Segel der Fischerboote der örtlichen Fischer angelehnt ist. 

In das Stadion integriert ist ein Museum, in dem ein lebensgroßes Standbild der deutschen Nationalmannschaft steht. Diese hat 2002 hier ihr Achtelfinalspiel gegen Paraguay ausgetragen, das mit 1-0 gewonnen wurde.   

Koordinaten:

Erfolge

National 
 K League Classic
 Meister: 1989 (als Yukong Elephants FC)
 Vizemeister: 1984, 1994, 2000, 2010, 2017
 Korean FA Cup
 Finalist: 2004

Spieler 
Stand: 26. Februar 2020

Saisonplatzierung

Trainer

Weblinks 
 Jeju United bei transfermarkt.de
 Jeju United bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein